«Обезьянья лапка» () — рассказ Уильяма Уаймарка Джекобса в жанре сверхъестественного хоррора, впервые опубликованный в Англии в 1902 году в сборнике «». В истории владельцу обезьяньей лапки даются три желания, но за их исполнение и вмешательство в судьбу приходится платить огромную цену.

Он неоднократно адаптировался в других средствах массовой информации, включая пьесы, фильмы, телесериалы, оперы, рассказы и комиксы, начиная с 1903 года. Впервые он был адаптирован в 1915 году в немом британском кинофильме режиссёра Сиднея Норткота. В фильме (ныне утерянном) снялся Джон Лоусон, который также сыграл главную роль в пьесе Луи Н. Паркера 1907 года.

Адаптации 
Эта история неоднократно адаптировалась в других произведениях, в том числе:

 6 октября 1903 года в лондонском  открылась одноактная пьеса в исполнении Сирила Мода в роли мистера Уайта и Лены Эшвелл в роли миссис Уайт.
 Сценическая адаптация 1907 года Луи Н. Паркером, с Джоном Лоусоном в главной роли.
 Киноверсия 1915 года режиссёра Сиднея Норткота, с Джоном Лоусоном в главной роли.
 Британский немой фильм 1919 года неизвестного режиссёра, который, как известно, был снят, но в настоящее время считается утерянным.
 Фильм «» 1923 года режиссёра Мэннинга Хейнса, в главных ролях ,  и Чарльз Эштон.
 Английская радиопередача, вышедшая 17 июля 1928 года, и основанная на спектакле 1910 года.
 Фильм «» 1933 года, сценарий Грэма Джона, режиссёр Уэсли Рагглз (его последний фильм с RKO Pictures), в главной роли Чарльз Обри Смит,  и Луиза Картер. Фильм считался утерянным до тех пор, пока в 2016 году кадры из него не были выложены в Интернете.
 Серия радиопостановки BBC Radio «», вышедшая 28 мая 1946 года.
 Фильм «» 1948 года, сценарий Нормана Ли и Барбары Той.
 Адаптация 2004 года в виде радиоспектакля, рассказанного Кристофером Ли в рамках радиосерии «Сказки у костра Кристофера Ли» Би-би-си.
 Телесериал «Калейдоскоп ужасов» 2019 года. серия «Ночь лапы» 5 серия 2 сезона. Является адаптацией рассказа.

Примечания 

Рассказы 1902 года